Formula Renault 2.0 Alps 2012 var den andra säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 2.0 Alps. Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Nazionale Monza den 24-25 mars, och den sista på Circuit de Catalunya den 21 oktober. Daniil Kvyat vann förarmästerskapet, Patrick Kujala vann juniormästerskapet och Tech 1 Racing vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängfördelning

Förarmästerskapet

Juniormästerskapet

Teammästerskapet

Källor 

Formula Renault 2.0 Alps-säsonger
Motorsportevenemang 2012
2012 i Europa